Nokia N95, un telèfon intel·ligent de la sèrie N de Nokia.
 Màscara N95